Автострада A1 (Італія)
 Автострада A1 (Польща)
 Автострада A1 (Німеччина)
 Автострада A1 (Франція)
 Автострада A1 (Хорватія)
 Автострада A1 (Австрія)
 Автострада A1 (Нідерланди)
 Автострада A1 (Бельгія)
 Автострада A1 (Болгарія)
 Автострада A1 (Мартиніка)
 Автострада A1 (Греція)
 Автострада A1 (Литва)
 Автострада A1 (Люксембург)
 Автострада A1 (Македонія)
 Автострада A1 (Португалія)
 Автострада A1 (Румунія)
 Автострада A1 (Сербія)
 Автострада A1 (Словенія)
 Автострада A1 (Швейцарія)